Merzhausen es el nombre de varios lugares:

 Merzhausen, municipio en el distrito de Brisgovia-Alta Selva Negra en Baden-Wurtemberg.
 Merzhausen, barrio de Usingen en el Hochtaunuskreis en Hesse.